Огублённый (огу́бленный) гласный заднего ряда средне-верхнего подъёма — гласный звук, присутствующий в некоторых языках мира. Символ в алфавите МФА — , аналог в алфавите X-SAMPA — o.

Примеры

Средний подъём 

Во многих языках, таких как испанский и японский, имеется разновидность данного звука огубленный гласный заднего ряда среднего подъёма.

Примеры

Примечания

Библиография 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гласные средне-верхнего подъёма
Огублённые гласные
Гласные заднего ряда